Äquidistanz steht für:
 Äquidistanz (Geometrie) ist eine Eigenschaft von Punkten bzgl. zweier geometrischer Objekte
 Äquidistanz (Kartografie), die Höhendifferenz zwischen zwei benachbarten Höhenlinien in einer Karte 
 Äquidistanz (Musik), Teilung der Oktave in fünf gleiche Teile
 Äquidistanz (Politik), gleicher ideologischer Abstand zu anderen politischen Akteuren
Äquidistanz (Völkerrecht), Prinzip zur Aufteilung von (See-)Grenzen, beispielsweise bei Festlandsockeln
 Äquidistanz steht in der Empirischen Sozialforschung für die Gleichabständigkeit der Stufen einer Ratingskala
 Äquidistanz, Längengleichheit; siehe Längenmessung

äquidistant steht für:
 in der Mathematik  Punkte oder Objekte mit gleichen Abständen
 in der Physik Werte einer physikalischen Größe, die in festem Abstand aufeinander folgen
 in der Messtechnik eine Skale mit gleichmäßiger Einteilung
 in der Typographie eine nichtproportionale Schriftart

Siehe auch: